Де́уш () — португальская фамилия, в Бразилии — Де́ус.

Носители фамилии 
 Деуш, Жуан де (1830—1896) — португальский поэт, драматург и педагог.
 Деуш Пинейру, Жуан (род. 1945) — португальский политический деятель, министр иностранных дел Португалии в 1987—1992 годах.